Kreisau – denominazione fino al 1930 del centro abitato di Krzyżowa, ora appartenente al comune rurale di Świdnica (comune rurale)
 7945 Kreisau – asteroide della fascia principale
 Circolo di Kreisau – circolo di intellettuali anti-nazisti di ispirazione cristiana